l'aeroporto di Rodi-Diagoras (IATA: RHO, ICAO: LGRP), il principale aeroporto dell'isola di Rodi in Grecia.
 l'aeroporto di Rodi-Marizza (ICAO: LGRD), aeroporto militare costruito dagli italiani e primo scalo dell'isola.
 l'aeroporto di Rodi-Gadurrà (ICAO: ----), abbandonato, ubicato sulla costa orientale, fu costruito durante l'occupazione italiana.
 l'aeroporto di Rodi-Cattavia (ICAO: ----), abbandonato, ubicato nella parte meridionale dell'isola, fu costruito durante l'occupazione italiana.
 l'Idroscalo di Rodi-Mandracchio (ICAO: ----), scalo aereo per idrovolanti dell'isola attivo durante l'occupazione italiana.